Stämpfli ou Stampfli est un nom de famille suisse, notamment porté par : 

 Jakob Stämpfli (1820-1879), conseiller fédéral ; 

 la famille bernoise fondatrice du groupe Stämpfli SA :  
 (1844-1894), éditeur ;
 Emma Stämpfli-Studer (1848-1930), entrepreneuse ;
 (1955-), entrepreneur ;

 Walther Stampfli (1884-1965), conseiller fédéral ;
 Jakob Stämpfli (1934-2014), musicien ;
 Peter Stämpfli (1937-), peintre ;
 Regula Stämpfli (1962-), journaliste ;
 David Stämpfli (1990-), hockeyeur.